The Eyes Have It – film del 1914 diretto da Arthur Hotaling
 The Eyes Have It – film del 1920 diretto da Leslie Goodwins
 The Eyes Have It – film del 1928 diretto da Leslie Goodwins
 The Eyes Have It – film del 1931 diretto da Alfred J. Goulding
 The Eyes Have It – documentario con Veronica Lake (1942)
 Paperino ipnotizzatore (The Eyes Have It) – film del 1945 diretto da Jack Hannah
 The Eyes Have It – film del 2007 diretto da Steven Addair